Awesome kan syfta på:

 Awesome (datorspel) – ett datorspel för Amiga och Atari
 Awesome (fönsterhanterare) – fönsterhanterare för X Window System
 Awesome Comics – ett amerikanskt serieförlag grundat 1997 av Rob Liefeld
 Awesome Games Done Quick – två årliga välgörande speedrunevenemang som äger rum i USA
 An Awesome Wave –  debutalbumet från 2012 av den brittiska indierock-kvartetten Alt-J
 The Axis of Awesome – ett australiensiskt humorband som bildades år 2006
 Everything Is Awesome – ledmotivet till den animerade långfilmen Lego filmen från 2014
 Okay Awesome – det femte avsnittet av första säsongen av TV-serien How I Met Your Mother